! I